Miribel (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Miribel (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy